Zəngilan Rayonu är ett distrikt i Azerbajdzjan. Det ligger i den södra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Baku. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Zəngilan Rayonu är bergig söderut, men norrut är den kuperad.

Följande samhällen finns i Zəngilan Rayonu:

 Zangilan
 Mincivan
 Bartaz

I övrigt finns följande i Zəngilan Rayonu:

 Häkäri, en biflod till Aras
 Gora Akhoyukh (ett berg)
 Gora Talit (ett berg)

Trakten runt Zəngilan Rayonu består till största delen av jordbruksmark. Runt Zəngilan Rayonu är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Azerbajdzjan